

Nom de famille 
 Arthur Emyr (né en 1962), joueur de rugby à XV international gallois

Prénom 
 

Homonymie de prénom
Prénom gallois
Prénom masculin